Высотино— деревня в Рыбинском районе Красноярского края в составе  Александровского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 6 километрах по прямой на север-северо-запад от районного центра города Заозёрный.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют –19—21 °С, критические — от –45 до –52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

История
Деревня основана в 1826 году. В 1926 году учтено было 859 жителей, преимущественно русских.

Население  
Постоянное население составляло 87 человек в 2002 году (93% русские),  76 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)